Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1977 — 1-й чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд ФИФА, который прошёл в Тунисе с 27 июня по 10 июля. Первым чемпионом мира стала сборная СССР, обыграв в финале сборную Мексики по пенальти со счётом 9:8, после того как основное время закончилось со счётом 2:2.

В связи с дефицитом времени отборочный турнир не проводился. Финалисты выбирались континентальными конфедерациями в пределах квоты, принятой на Олимпийских играх: Африка (плюс Тунис), Азия и КОНКАКАФ получили по два места, Южная Америка — три, Европа — шесть.

Продолжительность матчей составляла 80 минут (2х40). На стадии кубковой в случае необходимости назначалась дополнительная 20-минутка. При сохранении ничейного результата — серия пенальти. Шестнадцать участников в четырех однокруговых турнирах выявляли победителей, из них формировали две полуфинальные пары. Выигравшие встречались в финале, проигравшие — в матче за бронзу. В заявку разрешили включать игроков не старше 19 лет и не младше 16.

Из-за того, что победители своих групп попадали сразу в стадию полуфинала, этот турнир установил рекорд по наименьшему количеству матчей, сыгранных на турнире — 28.

Стадионы 
 Стад эль-Мензах, Радес — 45 000 мест (групповой турнир, полуфиналы, финал)
 Стад Чадли Зойтен, Тунис — 20 000 мест (групповой турнир)
 Стад Олимпик де Сус, Сус — 30 000 мест (групповой турнир)
 Сфакс, Сфакс — 30 000 мест (групповой турнир)

Квалификация

Составы команд

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

4 гола
 Кина ( Бразилия)
3 гола
 Хуссейн Саид ( Ирак)
 Агустин Мансо ( Мексика)
 Луис Пласенсия ( Мексика)
 Владимир Бессонов ( СССР)

Участники «взрослого» чемпионата мира 
Следующие игроки, принявшие участие в этом молодёжном чемпионате мира, затем приняли участие во «взрослом» чемпионате мира по футболу

 Ирак
 Хуссейн Саид — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч.
 Франция
 Бернар Женгини — участник чемпионата мира 1982 года, 5 матчей, 2 гола. Бронзовый призёр чемпионата мира 1986 года, 1 матч, 1 гол.
 Мишель Бибар — бронзовый призёр чемпионата мира 1986 года, 1 матч.
 Венгрия
 Золтан Петер — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч.
 Италия
 Джованни Галли — чемпион мира 1982 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча, 6 пропущенных голов.
 Джузеппе Барези — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Антонио Ди Дженнаро — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 СССР
 Сергей Балтача — участник чемпионата мира 1982 года, 5 матчей, 1 гол.
 Владимир Бессонов — участник чемпионата мира 1982 года, 5 матчей. Участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 2 матча.
 Андрей Баль — участник чемпионата мира 1982 года, 4 матча, 1 гол. Участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча.
 Вагиз Хидиятуллин — участник чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Испания
 Сантьяго Уркиага — участник чемпионата мира 1982 года, 2 матча.
 Рикардо Гальего — участник чемпионата мира 1982 года, 1 матч. Участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 Гондурас
 Хулио Сесар Арсу — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча, 3 пропущенных гола.
 Рамон Марадьяга — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча.
 Аллан Костли — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча.
 Хильберто Йервуд — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча.
 Порфирио Бетанкур — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча.
 Мексика
 Энрике Лопес Сарса — участник чемпионата мира 1978 года, 1 матч.
 Уго Родригес — участник чемпионата мира 1978 года, ни одного сыгранного матча.
 Бразилия
 Эдевалдо — участник чемпионата мира 1982 года, 1 матч.
 Жуниньо Фонсека — участник чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча.
 Уругвай
 Элисео Риверо — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч.
 Виктор Диого — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Фернандо Альвес — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча, 8 пропущенных голов. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча, 5 пропущенных голов.
 Марио Саралеги — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Рубен Пас — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Венансио Рамос — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Уго де Леон — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд // FIFA.com 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд // rsssf.com

Международные соревнования по футболу в Тунисе
Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
Чемпионаты мира в Тунисе
Июнь 1977 года
Июль 1977 года
1970-е годы в Тунисе
Футбол в Африке в 1977 году